Ukkusissartalik bezeichnet:
 Ukkusissartalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ukkusissartalik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland